Adriano Pereira da Silva – ex calciatore brasiliano
 Américo Pereira da Silva – calciatore portoghese
 Antônio Pereira da Silva – ex arbitro di calcio brasiliano
 Bruno Roberto Pereira da Silva, noto come Bruninho – calciatore brasiliano
 Bruno Heleno Pereira da Silva – ex calciatore brasiliano
 Danilo Pereira da Silva – calciatore brasiliano
 Diamantino Pereira da Silva – calciatore portoghese
 Duarte Leite Pereira da Silva, noto come Duarte Leite – giornalista, politico e matematico portoghese
 Elpídio Pereira da Silva Filho – ex calciatore brasiliano
 Emerson Pereira da Silva – ex calciatore brasiliano
 Fábio Pereira da Silva, noto come Fábio – calciatore brasiliano
 Gilberto Manuel Pereira da Silva – calciatore portoghese
 Jair Pereira da Silva – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 João Paulo Pereira da Silva – calciatore brasiliano
 Jorge Pereira da Silva, noto come Jorginho – calciatore brasiliano
 José Márcio Pereira da Silva – ex calciatore brasiliano
 Leandro Miguel Pereira da Silva – calciatore portoghese
 Luciano José Pereira da Silva – ex calciatore brasiliano
 Luiz Fernando Pereira da Silva, noto come Fernandinho – calciatore brasiliano
 Matheus Pereira da Silva – calciatore brasiliano
 Michael Anderson Pereira da Silva – ex calciatore brasiliano
 Norival Pereira da Silva, noto come Norival – calciatore brasiliano
 Paulo Henrique Pereira da Silva, noto come Paulinho Bóia – calciatore brasiliano
 Pedro Henrique Pereira da Silva, noto come Pedro Henrique – calciatore brasiliano
 Rafael Pereira da Silva (1980)– ex calciatore brasiliano
 Rafael Pereira da Silva, noto come Rafael (1990) – calciatore brasiliano
 Romeu Fernando Pereira da Silva – ex calciatore brasiliano
 Rosicley Pereira da Silva – calciatore brasiliano
 Suzete Pereira da Silva – ex cestista brasiliana
 Ueslei Raimundo Pereira da Silva, noto come Uéslei – ex calciatore brasiliano
 Weverton Pereira da Silva, noto come Weverton – calciatore brasiliano